Зороастризм является одной из древнейших в мире монотеистических религий. Зороастризм имеет историю, восходящую от 600 года до н.э., а возможно, и более, чем от 1000 года до н.э. Общее количество практикующих в настоящее время зороастрийцев неизвестно, но по разным оценкам, их число составляет от около 125,000 — до более, чем 300,000 последователей. Большинство зороастрийцев живут в местах своего традиционного расселения: Индия, Пакистан, Иран, Афганистан и Азербайджан. В настоящее время, в связи с иммиграцией, зачастую вызванной религиозной нетерпимостью на родине, значительная часть зороастрийского населения живет в таких местах, как Северная Америка, Великобритания, страны Персидского залива, Океания и Сингапур. Парсы и иранские зороастрийцы являются одними из самых известных и многочисленных групп, которые, до сих пор практикуют свою религию. Исторически зороастризм был широко распространен на значительной части Центральной Азии, Анатолии, Вавилона и на его родине — в Персии.

Демография по странам 
Цифры ниже основаны на исследовании Федерации зороастрийских ассоциаций Северной Америки, а также этнографических исследованиях парсской и других зороастрийских этнорелигиозных общин.

См. также 
 Зороастрийцы в Иране
 Зороастризм в Азербайджане
 Численность последователей основных религий

Примечания

Ссылки 
 NEWSru.com — Зороастрийцы обращаются к интернет-знакомствам, чтобы спасти религию

Зороастризм